Kirwan ist der Familienname folgender Personen:

 Christopher Kirwan, britischer Philosophiehistoriker
 Danny Kirwan (1950–2018), britischer Musiker
 Dervla Kirwan (* 1971), irische Schauspielerin
 Frances Kirwan (* 1959), britische Mathematikerin
 Guy M. Kirwan (* 1968), britischer Ornithologe

 Michael J. Kirwan (1886–1970), US-amerikanischer Politiker
 Richard Kirwan (1733–1812), irischer Chemiker und Mineraloge
 Thomas Kirwan (1933–2011), US-amerikanischer Politiker

Kirwan ist der Name von 

 Kirwan (Townsville), Vorort der australischen Stadt Townsville in Queensland

Siehe auch:

 Kirwan (Familie)
 Kirwan Inlet, Bucht an der Küste der Alexander-I.-Insel, Antarktis
 Kirwanveggen, Geländestufe im Königin-Maud-Land, Antarktika